władcy niepodległych Niderlandów (Holandii)
 władcy Hrabstwa Holandii